

Села:
 Велика Чернігівка — Житомирська область, Коростенський район
 Велика Чернігівка — Луганська область, Станично-Луганський район

Велика Чернігівка () — село, Самарська область, Великочернігівський район